Seciu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Seciu (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Seciu (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea
 Seciu (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea